Семикаракорское городское поселение — муниципальное образование в Семикаракорском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — город Семикаракорск.

География 
Общая площадь муниципального образования составляет 109 км². Численность населения — 23,3 тыс. человек (2011 г.). Площадь лесов — 147 га. Площадь сельхозугодий составляет 5699 га.

История 
Семикаракорское городское поселение является городским поселением в составе муниципального образования «Семикаракорский район». Находится на территории Ростовской области.

Административное устройство 
В состав Семикаракорского городского поселения входит 1 населённый пункт:
 город Семикаракорск.

Население

Экономика 
В Семикаракорском городском поселении работаю предприятия: ООО «Хлебокомбинат Семикаракорский», ООО «Донской консервный завод», ОАО «Сыродельный завод Семикаракорский», АО «Агроремтехсервис», СПК «Семикаракорский плодопитомник» и др.

Достопримечательности 
 Часовня Донской иконы Божией Матери в городе Семикаракорск.
 Камень хачкар, выполненный из розового туфа. На камне высечены слова: «В память невинных жертв геноцида армян в 1915 году, славным русским воинам, героя казакам, отдавшим свои жизни в 1915 году». Надпись выполнена на русском и армянском языках. Памятник установлен около памятника воинам горячих точек.
 Краеведческий музей города открыт в 2000 году. Здесь собраны экспонаты, знакомящие посетителей с историей поселения, развитием культуры и промышленности, бытом горожан.
 Мемориал и братская могила. Памятник воинам мемориала выполнен в виде трех стел и расположенной перед ними фигуры женщины. Рядом находятся плиты с именами погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. На мемориале заложено послание потомкам от участников Великой Отечественной войны.
 Памятник Владимиру Ильичу Ленину расположен на площади у здания городской администрации. Фигура Ленина в полный рост в верхней одежде установлена на постаменте в окружении елей.
 Памятник воинам горячих точек представляет собой БТР, установленный на постаменте.
 Часовня во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Была построена в 2010 году.
 Часовня Донской иконы Божией Матери.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери. Новая Деревянная церковь, построенная в 2007 году.
 Церковь Троицы Живоначальной, построена в 1993—1996 годах.
 Памятник атаману Платову.
 Памятник писателю Закруткину. Автором романа «Сотворение мира», повести «Матерь человеческая», трехтомного романа «Сотворение мира», лауреат Государственной премии СССР (1982) и Сталинской премии (1951) писатель Виталий Александрович Закруткин (1908—1984) жил и работал в станице Кочетовской Семикаракорского района Ростовской области, где и был похоронен. Памятник представляет собой покрытый позолоченной краской бюст писателя.
 Памятник поэту Борису Куликову. Памятник представляет собой бюст писателя на высоком постаменте.
 Площадь имени Героя Советского Союза И. А. Левченко (1921—1943). Иван Алексеевич Левченко в хуторе Проциков Весёловского района Ростовской области. Отличился в сражениях в Севском районе Брянской области.
 Развлекательный комплекс «Казачья Пристань».
 Семикаракорская керамика.
 Бюст председателя рыболовецкого колхоза «Заветы Ильича» Ивана Васильевича Абрамова.
 Бюст заслуженного строителя РСФСР Араканцева Алексея Александровича.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Городские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Семикаракорского района